Бекдорф:

 Бекдорф — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Бекдорф — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.